Мол — гідротехнічна споруда
 Мол — муніципалітет у Бельгії
 Мол — місто в Сербії
 Лео Мол (справжнє ім'я Леонід Григорович Молодожанин; 1915—2009) — канадський скульптор і живописець українського походження
 Ґретчен Мол (нар 1972) — американська актриса кіно і телебачення.